Александра Харитонова:
 Харитонова, Александра Александровна (1925 — ?) — советский полевод, Герой Социалистического Труда.
 Харитонова, Александра Григорьевна (1922—2009) — советская киноактриса.